Bolenz ist der Familienname folgender Personen:

 Eckhard Bolenz (* 1955), deutscher Historiker und Museologe
 Ulrike Bolenz (* 1958), deutsch-belgische Malerin und Photoplastikerin